El término Godwin puede referirse a:

 William Godwin: Político británico.
 Godwin de Wessex: Señor de Inglaterra.
 Ley de Godwin: También conocida como la regla de analogías nazi de Godwin, es un enunciado relacionado con la interacción social, que propuso Mike Godwin en 1990.